Alessandro Marchetti (1633-1714) – matematico italiano
 Alessandro Marchetti (1884-1966) – ingegnere italiano
 Alessandro Marchetti (n. 1929) – regista teatrale italiano